

Accezioni comuni
 Pira funeraria – catasta di legna per la cremazione dei cadaveri

Acronimi
 Provisional IRA – organizzazione paramilitare irlandese
 Pacific Islands Rugby Alliance – confederazione rugbistica delle isole del Pacifico

Antropologia
 Pira-tapuya – gruppo etnico del Brasile e della Colombia

Geografia
 Pira – arrondissement del Benin
 Pira – comune spagnolo della Catalogna
 Distretto di Pira – distretto del Perù

Persone
 Giorgio La Pira – politico italiano
 Michelangelo Pira – giornalista, antropologo e scrittore

Pagine correlate 
 Pirra (disambigua)
 Pyra
 Piro